Шипиловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шипиловка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Шипиловка — деревня в Белинском районе Пензенской области.

Украина 
 Шипиловка — село в Попаснянском районе Луганской области.